Мовіліца () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Мовіліца () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Адміністративний центр комуни Мовіліца.
 Мовіліца () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Мовіліца () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Мовіліца.
 Мовіліца () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекітоаса.
 Мовіліца () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Седжата.
 Мовіліца () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Топрайсар.